Hauenstein peut faire référence à :

Lieux
 Le Haut-Hauenstein et le Bas-Hauenstein, deux cols du massif du Jura, en Suisse
 Hauenstein-Ifenthal, une commune du canton de Soleure, en Suisse
 Hauenstein (Palatinat-Sud-Ouest), une commune de l'arrondissement de Palatinat-Sud-Ouest en Allemagne, siège de la collectivité territoriale (Verbandsgemeinde) de Hauenstein.
 Le tunnel du Hauerstein, un tunnel ferroviaire sur la commune de Tecknau, en Suisse.

Châteaux
 Burg Hauenstein (Hauenstein), un château fort situé près du village allemand homonyme
 Château Hauenstein, un château situé près de la ville de Horní Hrad, en Tchéquie
 Burg Hauenstein (Seis am Schlern), un château fort près de Seis am Schlern, en Italie

Personnalités
 Kurt Hauenstein (né en 1949), musicien autrichien
 Olli Hauenstein (né en 1953), clown suisse

Sources 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand